Dąbrowa-Nowa Wieś (gromada) (powiat wysokomazowiecki)
 Nowa Wieś (gromada w powiecie biłgorajskim)
 Nowa Wieś (gromada w powiecie ciechanowskim)
 Nowa Wieś (gromada w powiecie człuchowskim)
 Nowa Wieś (gromada w powiecie kutnowskim)
 Nowa Wieś (gromada w powiecie nidzickim) (mławski / nidzicki; pocz. gromada Nowawieś)
 Nowa Wieś (gromada w powiecie nowosądeckim)
 Nowa Wieś (gromada w powiecie ostrołęckim) (makowski / ostrołęcki)
 Nowa Wieś (gromada w powiecie olsztyńskim)
 Nowa Wieś (gromada w powiecie oświęcimskim)
 Nowa Wieś (gromada w powiecie pasłęckim)
 Nowa Wieś (gromada w powiecie pruszkowskim)
 Nowa Wieś (gromada w powiecie sierpeckim)
 Nowa Wieś (gromada w powiecie suwalskim)
 Nowa Wieś (gromada w powiecie sztumskim)
 Nowa Wieś (gromada w powiecie trzcianeckim) (pilski / trzcianecki)
 Nowa Wieś (gromada w powiecie zawierciańskim)
 Nowa Wieś Czudecka (gromada) (powiat rzeszowski / strzyżowski)
 Nowa Wieś Ełcka (gromada) (powiat ełcki)
 Nowa Wieś Grodziska (gromada) (powiat złotoryjski)
 Nowa Wieś Lęborska (gromada) (powiat lęborski)
 Nowa Wieś Wielka (powiat bydgoski)
 Nowa Wieś Żarecka (gromada) (powiat zawierciański / myszkowski)
 Nowawieś (gromada w powiecie krotoszyńskim)
 Nowawieś (powiat mławski) (powiat mławski / nidzicki; następnie. gromada Nowa Wieś)
 Nowawieś (gromada w powiecie sokołowskim)
 Nowawieś (gromada w powiecie szamotulskim)
 Nowawieś (Kosowska) (gromada) (powiat sokołowski)
 Nowawieś (Wschodnia) (gromada) (powiat ostrołęcki)
 Nowawieś Chełmińska (gromada) (powiat chełmiński)
 Nowawieś Królewska (gromada) (powiat wąbrzeski)
 Nowawieś Książęca (gromada) (powiat kępiński)
 Nowawieś Ujska (gromada) (powiat chodzieski)
 Nowawieś Wielka (gromada) (powiat bydgoski)
 Polska Nowa Wieś (gromada) (powiat opolski)